Picka bezeichnet:
 (803) Picka, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Picka (Oppach), Ortsteil der Gemeinde Oppach im Landkreis Görlitz, Sachsen